Дмитрий Пожидаев:
 Пожидаев, Дмитрий Александрович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Пожидаев, Дмитрий Петрович (1913—1989) — советский дипломат.